hrabstwo Marshall (ang. Marshall County) w USA, w stanie Alabama
 hrabstwo Marshall (ang. Marshall County) w USA, w stanie Illinois
 hrabstwo Marshall (ang. Marshall County) w USA, w stanie Indiana
 hrabstwo Marshall (ang. Marshall County) w USA, w stanie Iowa
 hrabstwo Marshall (ang. Marshall County) w USA, w stanie Kansas
 hrabstwo Marshall (ang. Marshall County) w USA, w stanie Kentucky
 hrabstwo Marshall (ang. Marshall County) w USA, w stanie Minnesota
 hrabstwo Marshall (ang. Marshall County) w USA, w stanie Missisipi
 hrabstwo Marshall (ang. Marshall County) w USA, w stanie Oklahoma
 hrabstwo Marshall (ang. Marshall County) w USA, w stanie Dakota Południowa
 hrabstwo Marshall (ang. Marshall County) w USA, w stanie Tennessee
 hrabstwo Marshall (ang. Marshall County) w USA, w stanie Wirginia Zachodnia